Dettwiler ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Dettwiler (* 1974), Schweizer Musiker, Komponist, Sound-Designer, Tonmeister und Sound-Engineer
 Emil Dettwiler (1865–1932), Schweizer Baumeister und Architekt
 Lukas Dettwiler (* 1954), Schweizer Übersetzer
 Monika Dettwiler (* 1948), schweizerisch-italienische Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Dettwiller, Stadt im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Dettweiler
 Dätwyler
 Daetwyler